François Gendron peut faire référence à :
 François Gendron (1944-), homme politique canadien, doyen de l'Assemblée nationale du Québec et vice-premier ministre du Québec de 2012 à 2014 ;
 François Gendron (19?-), dirigeant de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.